Op Roland Garros 2016 speelden de mannen en vrouwen van donderdag 26 mei tot en met vrijdag 3 juni de wedstrijden in het gemengd dubbelspel.

Toernooisamenvatting 
De Amerikaanse titelhouders Bethanie Mattek-Sands en Mike Bryan kwamen hun titel niet verdedigen. Het eerste reekshoofd, Chan Hao-ching en Jamie Murray, werd in de kwartfinale uitgeschakeld door Andrea Hlaváčková en Édouard Roger-Vasselin. 

De Zwitserse Martina Hingis en de Indiër Leander Paes wonnen de titel door in de finale af te rekenen met het als tweede geplaatste koppel Sania Mirza (India) en Ivan Dodig (Kroatië). Het werd een spannende finale waarin uiteindelijk een match-tiebreak de doorslag gaf. Hingis en Paes verloren de eerste set, maar wonnen vervolgens set twee en de beslissende tiebreak. Het was hun vierde gezamenlijke grandslamtitel.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema Roland-Garros
  Live toernooischema Roland-Garros

Roland Garros
ITF-toernooi in 2016